Tarulis ist der Familienname folgender Personen:

Alberts Tarulis (1906–1927), lettischer Fußballspieler
Petras Tarulis (1896–1980), litauischer Schriftsteller und Journalist